Władysław Gaweł (1890–1940) – ziemianin, działacz niepodległościowy, porucznik piechoty rezerwy Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości (9 października 1933), zamordowany w Charkowie
 Władysław Gaweł (ur. 1897) – major łączności Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Niepodległości
 Władysław Gaweł (ur. 1926) – doker i działacz komunistyczny, poseł na Sejm PRL VI kadencji

Przypisy